est un mot anglais (participe présent et gérondif du verbe ) qui peut se traduire en français par défilement. Il est notamment employé dans les domaines suivants :
 en informatique, le défilement d'écran permet de visualiser un texte ou une image d'une taille supérieure à celle de l'écran (ou une zone de celui-ci, voir barre de défilement) ;
 dans le jeu vidéo, le  est une technique d'affichage produisant des déplacements d'éléments à l'écran. Cet effet peut être appliqué de différentes manière, sous forme de défilement parallaxe, ou dans un jeu vidéo à défilement horizontal ou un jeu vidéo à défilement vertical.
compresseur scroll, type de compresseur mécanique